Helmsdale bezeichnet:

 Helmsdale (Schottland), eine Ortschaft in Schottland
 Helmsdale (Fluss), Fluss in Schottland

Siehe auch:
 Helmsdal